Cette page présente le bilan saison par saison de l'Association sportive de Cherbourg football.

N.B. - Les sauts de ligne marquent un changement de catégorie.
Légende

Notes et références

Lien externe 
 l'AS Cherbourg football, footballenfrance.fr

AS Cherbourg
Cherbourg